Александр Бобровский:
 Бобровский, Александр Алексеевич (род. 1960) — советский и российский актёр.
 Бобровский, Александр Андреевич (1922—1956) — Герой Советского Союза.